12 часов Себринга 2010 — это 58-е издание легендарного автомарафона и первый этап сезона 2010 года серии ALMS. Этап традиционно проходил на Sebring International Raceway в Себринге, США в третий уик-энд марта. На этапе дебютирует класс Le Mans Prototype Challenge.

Описание этапа 
 Дуэт прототипов LMP1 Peugeot выиграл гонку привезя три круга ближайшему преследователю — экипажу Aston Martin Racing, заработав для компании первую победу в Себринге. За победивший экипаж ехали два действующих чемпионат марафона в Ле-Мане — Марк Жене и Александр Вурц. Третьим пилотом в экипаде выступил Энтони Дэвидсон.
 Победителем в классе LMP2, отстав на 14 кругов от победителя в абсолюте, стал экипаж Team Cytosport — впервые выиграв гонку в своём зачёте.
 Победителем гонки в новом классе LMPC стал экипаж Level 5 Motorsports.
 Ferrari команды Risi Competizione выигрывает свой второй подряд полумарафон в Себринге в классе GT2.
 Alex Job Racing, вернувшись в ALMS, выигрывает свою первую же гонку в классе — они выступали в классе GTC.

Квалификация 

ДК — машина дисквалифицирована. Обладатели поул-позиций в каждом классе выделены жирным.

Гонка 

Жирным выделены победители в отдельгных классах. НФ — не увидел клетчатый флаг. НС — не стартовал. ДК — дисквалификация машины.

 Машины 95 и 99 исключены из протокола за нарушение статьи 21 регламента (Минимально возможное время за рулём у одного пилота экипажа).

Ссылки 
 Результаты и статистика на сайте IMSA Racing 

 Результаты квалификации
 Результаты гонки

Моторные виды спорта
Себринг
Март 2010 года
12 часов Себринга